Еці ( вимова ) — крижана мумія людини епохи пізнього неоліту.
 Etsy — це peer-to-peer вебсайт електронної комерції/